Oratorio di Santa Margherita, Roma
Oratorio di Santa Margherita, a Segno (Vado Ligure)
Oratorio di Santa Margherita in Casanzano, a Volterra
Oratorio di Santa Margherita, a Sesto San Giovanni

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Margherita